Бејвју има више значења:
 Бејвју (округ Контра Коста, Калифорнија)
 Бејвју (Северна Каролина)
 Бејвју (Тексас)